Neoangin steht für:
 neo-angin, Markenname eines Medikamentes der Klosterfrau Healthcare Group
 Bandname des deutschen Pop-Art-Künstlers Jim Avignon, siehe Jim Avignon #Neoangin